taal gesproken door Saami (Lappen): Samisch
gemeente in het Franse departement Puy-de-Dôme: Laps (Puy-de-Dôme)
Laps (2016), Amerikaanse film uit 2016 
Laps (televisieserie), Amerikaanse televisieserie uit 2012